Droga terytorialna T 2016 (ukr. Автодорога Т 2016) – droga terytorialna w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. Łączy drogę terytorialną T2001 i drogę E85 (M19). Rozpoczyna się we wsi Trybuchowcach na wschód w pobliżu Buczacza od drogi T2001, następnie biegnie na południowy wschód przez m.in. wsie Ćwitowa, Pomorce, Zaleszczyki, Jazłowiec, Koszyłowce, Anielówkę i kończy się w Tłustem. Droga ma 37,9 km i przechodzi przez 2 rejony obwodu tarnopolskiego – buczacki i zaleszczycki.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 301 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення 
 Автошлях Т 2016 на Google maps
 Droga na Jazłowiec – “nie kraj, lecz zupełna ruina”! (wideo). 

Drogi terytorialne obwodu tarnopolskiego